BZP peut faire référence à :
 benzylpipérazine, une drogue récréative ;
  ;
 Bright zinc plating, une forme de galvanisation.

Code IATA des aéroports